The Holy City (Hovhaness) - Compositie van Alan Hovhaness
 The Holy City (Adams) - religieus lied van componist Stephen Adams (1892)